Ак-Сай — топоним в Киргизии:
 Ак-Сай — село в Баткенском районе Баткенской области.
 Ак-Сай — село в Болот Мамбетовском аильном округе Тонского района Иссык-Кульской области.
 Ак-Сай — село в Тонском аильном округе Тонского района Иссык-Кульской области.
 Ак-Сай — село в Иссык-Атинском районе Чуйской области.
 Ак-Сай — приток реки Ала-Арча.

 См. также 
 Аксай